

Toponymie
 Stelmachowo est un village polonais, situé dans la Powiat de Varsovie-ouest et dans la voïvodie de Mazovie 
 Stelmachowo est un village polonais, situé dans la Powiat de Białystok et dans la voïvodie de Podlachie